Może dotyczyć następujących kompilacji zespołu Kombi:
 The Best of Kombi (album z 1985 roku) – kaseta wydana przez Merimpex
 The Best of Kombi (album z 1991 roku) – płyta CD wydana przez Lion Records